A címvédők, Tatiana Golovin és Richard Gasquet nem indultak.

Kiemeltek

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Felső ág

Alsó ág

Külső hivatkozások 
 Sorsolás

V2